Сан Висенте Буенависта има више значења:

 Сан Висенте Буенависта (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте Буенависта (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику